Коралловый риф (фильм, 1938) — фильм Мориса Глейза
 Коралловый риф (фильм, 1953) — фильм Роберта Уэбба
 Коралловый риф 3D — документальный фильм Бенжамина Краузе
 Коралловый риф 3D: Подводный мир Египта — документальный фильм Питера Лорда